Vang (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Oppland
Vang (parochie), een parochie in de Deense gemeente Thisted
Vang (plaats), een plaats in de gemeente Bornholm
vang (windmolen), de reminrichting van een windmolen
Vang vandmølle, de watermolen uit het Bornholmse Vang
Vang (koe), een deel van een koe
Vang (Hamar)
Vang (Buskerud)